El término buffer', puede referirse a: 

 En informática, un buffer de datos es un espacio en un disco o en un instrumento digital reservado para el almacenamiento temporal de información digital, mientras que está esperando ser procesada. Por ejemplo, un analizador TRF tendrá uno o varios buffers de entrada, donde se guardan las palabras digitales que representan las muestras de la señal de entrada. El Z-Buffer es el usado para el renderizado de imágenes 3D.

 En electrónica, un amplificador buffer es un dispositivo que acopla impedancias en un circuito. En su forma más sencilla es un complemento funcionando como seguidor. Por consiguiente el voltaje y la corriente no disminuyen en el circuito, ya que este toma el voltaje de la fuente de alimentación del operacional y no de la señal que se está introduciendo, por lo que si una señal llegara con poca corriente, el circuito seguidor compensaría esa pérdida con la fuente de alimentación del amplificador operacional, ya sea este unipolar o bipolar.
 En neurofisiología un buffer de ensayo, una sección especial de la memoria a corto plazo

 En el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica, un buffer o zona de influencia es el polígono que encierra el área de dominio resultante de dar una determinada distancia en torno a un objeto geográfico. Se utiliza frecuentemente para procesos de análisis espacial.

 Un buffer o tampón químico, en términos químicos, es un sistema constituido por un ácido débil y su base conjugada, o por una base y su ácido conjugado que tiene capacidad tamponante, es decir, que puede oponerse a grandes cambios de pH (en un margen concreto) en una disolución acuosa.

 En el Speedcubing a ciegas'', todos los métodos tienen una ubicación buffer, ésta tiene la función de dirigir cada pieza a su respectivo lugar apenas pasen por ella.

Buffer es una banda de Punk Rock oriunda de la ciudad de Baradero

Geomática